Aletes megarrhiza är en flockblommig växtart som först beskrevs av Aven Nelson, och fick sitt nu gällande namn av William Alfred Weber. Aletes megarrhiza ingår i släktet Aletes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
megarrhiza